Catskill steht für:

 Catskill (Town), eine Gemeinde (town) im Greene County (New York), USA
 Catskill (Village), eine Ortschaft (village) innerhalb dieser Gemeinde

Siehe auch:
 Catskill Mountains
 Catskill Creek, Nebenfluss des Hudson River
 Catskill Park, Naturschutzpark in den Catskill Mountains